Haplogale (Хаплогале — „једноставна ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из натпородице Feloidea, који је у периоду од раног до касног Олигоцена настањивао подручје Француске.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи хаплос (стгрч. -{απλός}-), која значи једноставан,
 и старогрчке ријечи гале (стгрч. -{γαλῆ}-), која значи ласица.

Систематика

Историја класификације 
1879. године француски природњак и љекар Хенри Филхол је први научно описао род Proailurus. Касније је он 1882. године описао и додао у овај род још једну изумрлу врсту Proailurus medius. Касније је 1888. године је њемачки палеонтолог и зоолог Макс Шлосер је врсту Proailurus medius препознао као представника засебног рода, те ју је уврстио у род Haplogale и преименовао у Haplogale media.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Haplogale.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Литература

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Европе